

Бреги — село округу Жарновиця, Банськобистрицький край.

Бреги — населений пункт в Приморсько-Горанській жупанії у складі громади Матулі.
 Бреги-Забоцькі — населений пункт в Крапинсько-Загорській жупанії у складі міста Забок.
 Бреги Костельські — населений пункт в Крапинсько-Загорській жупанії у складі міста Преграда.
 Бреги-Радобойські — населений пункт в Крапинсько-Загорській жупанії у складі громади Радобой.
 Копривницькі Бреґи — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії.
 Посавські Бреги — населений пункт в Загребській жупанії у складі міста Іванич-Град.